Softly — студийный альбом американской певицы и пианистки Ширли Хорн, выпущенный в 1988 году на лейбле . Альбом был записан в октябре 1987 года и стал единственным её релизом для Audiophile. Продюсером выступил .

В 2018 году альбом был переиздан на виниле ограниченным тиражом компанией ORG Music. Для оформления использовалась другая обложка, также была исключена одна песня — «How Long Has This Been Going On».

Список композиций

Участники записи 
 Ширли Хорн — фортепиано, вокал
 Чарльз Эйблз — бас-гитара
  — ударные
  — звукоинженер
 Дон Джарвис — мастеринг
  — продюсер
 Джордж Х. Бак мл. — исполнительный продюсер

Примечания

Ссылки 



Альбомы Ширли Хорн